Влади́мир Луки́н:
 Лукин, Владимир Игнатьевич (1737—1794) — русский государственный деятель, масон, драматург и теоретик театра.
 Лукин, Владимир Петрович (род. 1937) — российский государственный и политический деятель, историк, политолог, создатель партии «Яблоко».
 Лукин, Владимир Петрович (1916—1952) — участник Великой Отечественной войны, капитан, Герой Советского Союза.
: